

Liste des grandes aires urbaines possédant le plus important PIB en 2021 
Voici une liste des grandes aires urbaines du monde classées par produit intérieur brut (PIB). Elles contribuent au moins à 2,5 % du PIB mondial.

La méthodologie de calcul du PIB peut différer d'une étude à l'autre et repose largement sur des projections et parfois sur des estimations approximatives, notamment pour les villes qui ne font pas partie de l'Organisation de coopération et de développement économiques. A noter que pour Shanghai, Suzhou, Wuhan, Tianjin et Nanjing sont indiquées les données 2022 attendues par les gouvernements locaux.

Liste des cent aires urbaines possédant le plus important PIB en 2014 

La liste des villes par produit intérieur brut recense les aires urbaines les plus riches du monde selon leur PIB (en milliards de dollars PPA) en 2014. Les données proviennent du Global Metro Monitor 2014 sur la base de données d' Oxford Economics, Moody’s Analytics et du Bureau du recensement des États-Unis.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des villes par produit intérieur brut (2008)

Liens externes 

PIB
Villes par PIB